Royal Palace ist die Bezeichnung für:

 verschiedene Paläste von Königsfamilien, siehe Königsschloss
 den Tower of London
 Royal Palace (Oper), eine Oper von Kurt Weill
 Royal Palace (Kirrwiller), ein Varietétheater im Elsass

Siehe auch: Palais Royal, Palacio Real, Palazzo Reale, Liste von Burgen und Schlössern